Kreisch bezeichnet

 eine Ethnie in Afrika, siehe Kreich
 einen Fluss in Rumänien und Ungarn, siehe Körös
 den deutschen Namen eines Dorfes im Kreis Mureș (Rumänien), siehe Kreisch (Daneș)
 einen Ortsteil von Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Kreisch (Halver)
Kreisch ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Kreisch (1895–1977), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch:
Kreischa
Kreische